Блит Хартли (; 2 мая 1982, Эдмонтон, Канада) — канадская прыгунья в воду, бронзовая медалистка Олимпийских игр 2004 года, двукратная чемпионка мира.

Спортивная биография 
Блит Хартли начала заниматься прыжками в воду с 11 лет. Первый успех пришёл на панамериканских играх в 1999 году. На них юная Блит завоевала серебряную и бронзовую медали в индивидуальных соревнованиях.

Первое участие в Олимпийских играх принесло Хартли неплохие результаты. В индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина Блит пробилась в финал и заняла 10 место, а в синхронных вместе с Эйрин Балмер — пятое место.

После этих игр Хартли стала прыгать вместе Эмили Хейманс и результаты стали заметно улучшаться. Сначала было завоёвано золото в синхронном трамплине на панамериканских играх 2003 года, а вслед за этим было сверхудачное выступление на летних Олимпийских играх 2004 года, где пара Хартли-Хейманс уступила только китайскому и российскому дуэтам.

В 2008 году на играх в Пекине Блит выступала только в индивидуальных прыжках с трамплина и остановилась в шаге от пьедестала.

После игр в Пекине Блит Хартли решила завершить спортивную карьеру.

Личная жизнь 
В 2006 году окончила Университет Южной Калифорнии по специальности коммуникации в сфере бизнеса.

Отец Блит — бобслеист, участник зимних Олимпийских игр 1972 года Михаэль Хартли

Ссылки 
 Блит Хартли на sport-reference.com  
 Профиль на сайте канадской федерации прыжков в воду

Прыгуны в воду Канады
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2000 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2004 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по прыжкам в воду
Чемпионы Игр Содружества по прыжкам в воду